Jakub Sedláček – hockeista ceco
Jakub Sedláček – calciatore slovacco